Ива́н Миха́йлович Стре́льников:
 Стрельников, Иван Михайлович (1907—1997) — кузнец, Герой Социалистического Труда.
 Стрельников, Иван Михайлович (1923—1999) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.